Cink ist der Familienname folgender Personen:

 Ondřej Cink (* 1990), tschechischer Radrennfahrer
 Stewart Cink (* 1973), US-amerikanischer Golfer